En Pologne :
 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Chrząstowice, village du powiat d'Olkusz.
 Chrząstowice, village du powiat de Wadowice.

dans la voïvodie d'Opole :
 Chrząstowice (gmina)
 Chrząstowice, un village.